Die Communauté de communes du Sud-Artois ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Pas-de-Calais in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 12. Dezember 2012 gegründet und umfasst 64 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Bapaume.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2013 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen Communauté de communes de la Région de Bapaume, Communauté de communes du Canton de Bertincourt und Teilen der Communauté de communes du Sud Arrageois.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 traten sechs Gemeinden (Hébuterne, Foncquevillers, Gommecourt, Puisieux, Sailly-au-Bois und Souastre) der aufgelösten Communauté de communes des Deux Sources dem hiesigen Verband bei.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

SudArtois
Gegründet 2012